Buschi ist der Familienname folgender Personen:
Nicola Buschi (1732–1813), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Ferentino

Buschi ist der Name von
 Buschi (Orang-Utan)

sowie der Spitzname von 
 Paul Buschenhagen (1904–1993), Radrennfahrer
 Buschi Luginbühl (* 1942), Regisseur
 Buschi Niebergall (1938–1990), Jazzmusiker
 Frank Buschmann (* 1964), deutscher Fernsehmoderator, Sportkommentator und ehemaliger Basketballspieler